Achille d'Albore – pittore italiano
 Lilia d'Albore – violinista italiana
 Mina d'Albore – soprano italiano